Petralia är ett släkte av mossdjur. Petralia ingår i familjen Petraliidae. 

Petralia är enda släktet i familjen Petraliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Petralia